Новороздільська ТЕЦ — теплоелектроцентраль у місті Новий Розділ Львівської області. Призначена для виробництва електроенергії та опалення міста.

Технічні характеристики 

Обладнання ТЕЦ: 
 Котолагрегати:
 ГМ-50-1 — 4 шт. потужністю по 35,5 Гкал/год;
 КУ-200ГТ — 2 шт. потужністю по 13,19 Гкал/год;
 АП-1,6-20 — 2 шт. потужністю по 0,81 Гкал/год
 Турбоагреати:
 П-6-35/6М — 1 шт. потужністю 6 МВт;
 Р-6-35/6 — 1 шт. потужністю 6 МВт;
 ДБ90Л Т-20-2-У3 — 2 шт. потужністю по 16 МВт;

Примітки 

ТЕЦ України
Новий Розділ